De zwartgele honingvogel (Dicaeum melanozanthum) is een zangvogel uit de familie Dicaeidae (bastaardhoningvogels).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort komt voor van Nepal tot noordoostelijk India, zuidwestelijk China en Myanmar tot Vietnam.

Externe link
Avibase

Bastaardhoningvogels
IUCN-status niet bedreigd
Dier uit het Oriëntaals gebied